Renown ist der Name von mindestens elf verschiedenen Schiffen in der Geschichte der Royal Navy, von denen allerdings drei schon vor ihrer Indienststellung andere Namen erhielten:

 Renown (Schiff, 1651) war ein 20-Kanonen-Schiff, die ehemalige französische Renommée, die 1651 von der Nonsuch gekapert wurde und 1654 verkauft wurde.
 Renown (Schiff, 1747) war eine ursprünglich französische 30-Kanonen-Segel-Fregatte bzw. Schiff 5. Ranges mit dem Namen Renommée, 1747 von der Dover erbeutet und in Renown umgetauft, 1771 abgewrackt.
 Renown (Schiff, 1774) war ein Segelschiff 4. Ranges mit 50 Kanonen von 1774, das im Jahre 1794 abgebrochen wurde.
 HMS Renown (1798) war ein 74-Kanonen-Linienschiff 3. Ranges aus dem Jahr 1798, ursprünglich für den Namen Royal Oak vorgesehen, aber 1796 noch vor Kiellegung umbenannt; sie war ab 1814 im Hafendienst und wurde 1835 abgebrochen.
 HMS Renown (1857) war ein 91-Kanonen-Linienschiff 2. Ranges aus dem Jahr 1857, das 1870 an den Norddeutschen Bund verkauft wurde und dann als Artillerieschulschiff SMS Renown diente.
 HMS Renown (1895),  Einheitslinienschiff 2. Ranges das in den frühen 1890 Jahren für die Royal Navy gebaut wurde
 HMS Victoria (1887) war ein Schlachtschiff der Victoria-Klasse, das aber noch vor dem Stapellauf im Jahre 1887 in HMS Victoria umbenannt wurde und am 22. Juni 1893 während eines Manövers vor Tripolis von HMS Camperdown gerammt wurde und sank.
 Empress of India war ein Schlachtschiff der Royal-Sovereign-Klasse, das aber schon während des Baus 1890 in HMS Empress of India umbenannt wurde und 1891 vom Stapel lief.
 HMS Renown war ein Einzelschiff diente Sir John Fisher als Flaggschiff in Nordamerika bis zu ihrem Umbau zu einer königlichen Yacht 1905. Nach langen Jahren in Reserve im April 1914 zum Abbruch verkauft.
 HMS Revenge (06) war ein Schlachtschiff der Revenge-Klasse, das aber schon 1913 in HMS Revenge umbenannt wurde und 1915 vom Stapel lief.
 HMS Renown (1916) war ein Schlachtkreuzer und das Typschiff der Renown-Klasse, 1916 in Dienst gestellt, der sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg diente und 1948 zum Abbruch verkauft wurde.
 HMS Renown (S26) war ein U-Boot der Resolution-Klasse, 1968 in Dienst gestellt und 1996 ausgemustert.

Renown